"La suerte del frylandés" es el episodio 36 (décimo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El episodio comienza en la década de 1970, cuando un joven Yancy Fry está celoso de Philip, su hermano recién nacido, y copia todo lo que puede de él. Mucho tiempo después, en el año 3000, durante una carrera de caballos, Fry comienza a hartarse de su mala suerte, al no ganar ninguna carrera (las cuales, algunas eran saboteadas por Bender para su beneficio). Un flashback muestra cuando un joven Fry, durante un juego de baloncesto que estaba perdiendo contra su hermano, descubre un trébol de siete hojas, el cual le brinda una suerte extraordinaria y permite poder ganarle a su hermano en todo. De vuelta al presente (es decir, el futuro), Fry recuerda su trébol, y para mejorar su suerte, le propone a Leela y Bender que lo acompañen a encontrarlo en las ruinas de la vieja Nueva York y se dirigen a su antigua casa.

De vuelta en la década de 1980, un adolescente Philip y Yancy se preparan para un concurso de breakdance. Philip logra un movimiento imposible gracias a su trébol, impresionando a todos pero hartando a Yancy, quien quiere quitarle el trébol a Philip. En el presente, Fry, Leela y Bender logran llegar a la antigua casa de Fry, donde otro flashback nos muestra a Philip huyendo de Yancy, y para asegurarse, pone el trébol de siete hojas dentro de un LP del soundtrack de “The Breakfast Club” y lo esconde en el interior de su caja fuerte. Ya en el año 3000, Fry recuerda la combinación pero el seguro ha quedado atascado y Bender lo abre para él. Desafortunadamente, Fry descubre que el trébol no está, concluyendo que Yancy debió haberlo robado. De regreso, pasan por donde está una estatua de la que ellos creen que es Yancy con la imagen de un trébol de siete hojas en la solapa de su saco. La inscripción dice: "Philip J. Fry - La primera persona en llegar a Marte". Fry se enoja porque cree que Yancy robó su nombre y además su sueño de ir al planeta rojo (lo cual, Leela le reprocha pues él va al espacio todo el tiempo, a veces a comprar donas).

El Profesor Farnsworth muestra en una película biográfica sobre "Philip J. Fry" donde se cuenta que éste fue un empresario millonario, estrella de rock y astronauta, y que ahora está enterrado (con el trébol de siete hojas) en Meadows National Cemetery, un cementerio orbitando la Tierra. Furioso, Fry se pone en marcha dispuesto a recuperar su trébol. La historia salta de nuevo a principios del siglo XXI, cuando un adulto Yancy se prepara para su boda junto a su prometida, por lo que decide buscar algo de música entre los discos de Philip para tocar en su boda. Hurgando entre los objetos que dejó su hermano desaparecido, encuentra un dibujo de Philip en Marte hecho a mano por él mismo (que Yancy guarda consigo); luego mira la caja fuerte de Philip, la cual logra abrir improvisando un explosivo con masilla y un encendedor. Una vez abierta, se decide por el disco de “The Breakfast Club”, que para su sorpresa, tiene el trébol de siete hojas que Philip guardó hace tiempo.

De regreso al presente, Fry, Leela y Bender llegan a la tumba y comienzan a cavar, al hacerlo, Fry accidentalmente suelta un poco de musgo que cubre parte de una inscripción en la lápida de Yancy y comienza a leer. La historia salta de nuevo a Yancy, en el momento en que su esposa acaba de dar a luz. Él toma en sus brazos a su hijo y mirando el dibujo de Fry enmarcado en la pared y entregándole el trébol, decide llamarle como su hermano: Philip J. Fry II, mostrando cuanto extrañaba a su hermano. La inscripción en la tumba dice: "Aquí yace Philip J. Fry, llamado así por su tío para continuar con su espíritu". Bender encuentra el trébol y le ofrece a Fry golpear el cadáver, pero Fry, conmovido hasta las lágrimas, en lugar de eso devuelve el trébol a la tumba de su sobrino. Leela y Bender deciden dejarlo solo un momento, mientras "Don't You (Forget About Me)" de Simple Minds (de la banda sonora de The Breakfast Club) comienza a sonar de fondo, poco antes de los créditos finales.

En este episodio Bender menciona su nombre completo: Bender Doblador Rodríguez, y en Hispanoamérica es (Bender Doblador Soto) referencia a su doblador Cesar Soto.

Referencias culturales 
El título del episodio viene de la película La suerte del irlandés.
 En el cierre del episodio, cuando Fry llega a la tumba de su sobrino, suena "Don't You (Forget About Me)" de Simple Minds.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001